B3, B-3, B.III ou B03 est un sigle ou un code qui peut faire référence :

Astronomie 
 Étoile B3, une sous-classe de la classe B dans la classification stellaire.

Domaine militaire 
 AEG B.III, un avion de reconnaissance allemand de la Première Guerre mondiale ;
 B3 est l'ancien nom de code du site du CEA de Bruyères-le-Châtel ;
 HMS B3, une classe de sous-marin de la Royal Navy ;
 Keystone B-3, un bombardier de l'USAAC ;
 Saab B3, bombardier bimoteur à hélice du constructeur Saab ;
 , un sous-marin de l'US Navy.

Grande distribution 
 B3 Bricolage, un groupe commercial dépendant de Mr Bricolage,

Finance  
 B3, anciennement BM&F Bovespa, est une chambre de compensation brésilienne

Format de papier 
 Format B3, un format de papier selon la norme ISO 216.

Informatique 
 B3 (« Big Brother Bot »), un bot d'aide à l'administration de jeux vidéo.

Meuble 
 Chaise modèle B3, un autre nom de la chaise Wassily.

Musique 
 B3, un boys band allemand ;
 B3 ou B³, abréviation de Bon-Bon Blanco, un groupe japonais ;
 B3, un EP du groupe Placebo ;
 B3, un instrument électrique à roues phoniques produit par la firme Hammond,

Sciences 
 Chimie
 Prodelphinidine B3, un dimère de tanin condensé ;
 vitamine B3.

 Médecine
 Variole (B03), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC B03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transports 
Aeronautique
 Bellview Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Automobiles
 Alpina B3, un modèle du constructeur automobile allemand Alpina ;
 Audi 80 B3, un modèle du constructeur automobile allemand Audi.

Routes
 , plusieurs routes dans le monde.

Siganalisations routières
 Panneau d'interdiction de dépasser en France.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres